Agrostis capillaris — espécie do género Agrostis, família Poaceae
Dactylis glomerata subsp. hispanica — subespécie do género Dactylis, família Poaceae
Dactylis glomerata subsp. lusitanica — subespécie do género Dactylis, família Poaceae
Poa trivialis subsp. trivialis — subespécie do género Poa, família Poaceae

Desambiguações de vegetais